Weiße Distel bezeichnet

 Mariendistel, dornige Pflanzenart mit weiß gezeichneten Blättern
 Villa Weiße Distel, denkmalgeschütztes Gebäude in  Hannover